Botto peut faire référence à :
 Giuseppe Domenico Botto (1791-1865), physicien italien
 Botto e Bruno
 António Thomaz Botto
 Benjamin Abrahão Botto
 Ján Botto
 María Botto (née en 1974), actrice espano-argentine.

Toponymie 
 Botto est une localité et une  commune rurale de la République centrafricaine.

Homonymie de patronyme